Through the Centuries – cortometraggio del 1914 diretto da Fred Huntley
Through the Centuries – documentario del 1936 diretto da Francis X. Talbot